Мемориальная церковь Мартина Лютера () — лютеранская церковь в южном Берлине. Первоначально заложенная как приходская, в 30-е годы церковь стала одним из центров нацистского движения «Немецкие христиане», что нашло отражение в оформлении здания. После войны — обычная приходская церковь. Закрыта в 2004 году в связи с аварийным состоянием. Приходским активом начат сбор средств для восстановления церкви, что вызывает бурную дискуссию в обществе.

История церкви

В Третьем рейхе 

Идея строительства нового церковного здания в Мариендорфе возникла ещё в XIX веке, однако строительство началось только 6 сентября 1933 года. Колокола были освящены 11 августа 1935 года, а сама церковь — 22 декабря 1935 года. В убранстве церкви изобиловала нацистская символика. В середине 30-х годов более двух третей прихожан были членами НСДАП.

Послевоенный период 
После войны церковь становится обычным приходским молитвенным домом. Единственные изменения — на стенах церкви уничтожаются свастики. Начиная с 1954 года церковь неоднократно подвергалась ремонту. В 1989 году в церкви размещён графический цикл «Аушвиц» работы польского художника Павла Вархола ().
В 2001 году состояние церкви значительно ухудшается — появляются трещины в колокольне и стенах, в результате чего в 2004 году церковь закрывается.

Архитектура

Интерьер 

В интерьере церкви до настоящего времени сохраняется большое количество символов, характерных для периода Третьего рейха
 общий вид интерьера
 канделябр в форме железного креста
 резьба на кафедре проповедника изображает Иисуса Христа, окружённого солдатами в касках и арийскими женщинами и детьми
 изображение на арке штурмовика в каске
 резьба баптистерия с изображением человека в форме СА

Ранее алтарь (как и церковные колокола) были украшены свастиками, однако эти изображения были ликвидированы после войны.

Примечания

Ссылки 

Церкви Берлина
Лютеранские храмы Германии
Движение «Немецкие христиане»
Мариендорф